Coccopygia — род птиц семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae). Распространены в Африке. Небольшие птицы длиной 9—10 см. Зерноядные птицы, которые питаются в основном семенами трав. Также в состав рациона входят ягоды, молодые побеги, фрукты и спорадически насекомые.

Таксономия 
Род введён в 1862 году немецким ботаником-систематиком и зоологом Людвигом Райхенбахом (, 1793—1879) для желтобрюхого астрильда. Длительное время C. quartinia и C. bocagei рассматривались в качестве подвидов желтобрюхого астрильда, который помещался в род Estrilda. Дальнейшие исследования показали, что эти птицы не только относятся к трём различным видам, но также отстоят довольно далеко от Estrilda, приближаясь к роду Nesocharis, с которым формируют отдельную кладу.

Виды  
В состав рода включают три вида:

Примечания 

Роды птиц
Вьюрковые ткачики